Супек, Иван (1915—2007) — хорватский физик и писатель.
 Супек, Руди (1913—1993) — хорватский социолог-марксист.